

Albums
 I Miss You (EP) - EP van Girl's Day
 I Miss You (album) - album van Harold Melvin & The Blue Notes

Songs
 I Miss You (Aaron Hall), 1994
 I Miss You (Badfinger), 1974
 I Miss You (Beverley Craven), 1999
 I Miss You (Beyoncé), 2011
 I Miss You (Björk), 1995
 I Miss You (Blink-182), 2003
 I Miss You (Clean Bandit), 2017
 I Miss You (Darren Hayes), 2002
 I Miss You (DMX), 2001
 I Miss You (Haddaway), 1993
 I Miss You (Klymaxx), 1985
 I Miss You (Miley Cyrus), 2007
 I Miss You (N II U), 1995
 I Miss You (Sarah Engels), 2011
 I Miss You (Webbie), 2008

Film
I Miss You (film) - Boliviaanse film